O nome Haiyan foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Haiyan é um nome dado pela China, que significa petrel em língua chinesa.

 Tufão Haiyan (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que afetou o arquipélago de Okinawa, Japão.
 Tempestade tropical Haiyan (2007) - tempestade tropical logo a oeste da Linha Internacional de Data. Nunca ameaçou a costa.
 Tufão Haiyan (2013) - tufão que atingiu severamente as Filipinas, e um dos mais fortes já registrados.

Desambiguação